Первый сезон американского драматического телесериала «Спаси меня» премьера которого состоялась на кабельном телеканале FX 21 июля 2004 года, а заключительная серия сезона вышла 13 октября 2004 года. В данном сезоне насчитывается 13 серий.

Сюжет 
Ежедневно пожарный Томми Гэвин вместе со своими коллегами бросает вызов огню. Спасать человеческие жизни — это его долг и призвание. Но кто спасет личную жизнь самого Томми, которая горит синим пламенем? Томми недавно развелся, и его трое детей остались жить со своей матерью. Не в силах быть далеко от своей бывшей семьи, Томми поселяется в доме напротив экс-супруги, чтобы присматривать за ней и детьми.

В ролях

Основной состав

Второстепенный состав

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Эпизоды

Примечания

Ссылки 

Телесезоны США 2004 года